Кэ́ри, реже Ке́ри () — английская фамилия.

Фамилия 
 Кэри, Александр, мастер Фолкленд (род. 1963) — английский сценарист, продюсер и бывший солдат.
 Кэри, Амелия (урожд. Фицкларенс; 1807—1858) — дочь герцога Кларенса (будущего короля Великобритании Вильгельма IV) и актрисы Дороти Джордан, супруга 10-го виконта Фолкленда Люшиуса Кэри.
 Кэри, Артур Дуглас — английский путешественник.
 Кэри, Билл (род. 1954) — канадский кёрлингист и тренер.
 Кэри, Вернон (род. 2001) — американский баскетболист.
 Кэри, Гарри (1878—1947) — американский киноактёр.
 Кэри, Гарри (младший) (1921—2012) — актёр кино и телевидения, сын предыдущего.
 
 Кэри, Дайана Серра (урождённая Пэ́гги-Джин Монтго́мери; 1918—2020) — американская актриса.
 Кэри, Джейд (род. 2000) — американская гимнастка, олимпийская чемпионка.
 Кэри, Джейми (род. 1981) — американская баскетболистка и тренер.
 Кэри, Джеймс Бэррон (1911—1973) — американский профсоюзный деятель и политик.
 Кэри, Джим (род. 1974) — американский хоккеист.
 Кэри, Джойс (1888—1957) — ирландский новеллист и художник.
 Кэри, Джонни (1919—1995) — ирландский футболист и футбольный тренер.
 Кэри, Джордж Леонард (род. 1935) — 103-й архиепископ Кентерберийский (1991—2002).
 Кэри, Дуэйн Джин (род. 1957) — американский астронавт.
 Кэри, Екатерина (в замужестве леди Ноллис; 1524—1569) — двоюродная сестра Елизаветы I, её ближайшая фрейлина.
 Кэри, Дэн (род. 1954) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Кэри, Иан (1975—2021) — американский диджей и музыкальный продюсер, автор текстов песен.
 Кэри, Кейт (род. 1967) — английская писательница.
 Кэри, Клэр (род. 1967) — американская телевизионная актриса.
 Кэри, Куинтон (род. 1996) — американский и багамский футболист.
 Кэри, Люшиус, 2-й виконт Фолкленд (1610—1643) — английский политический деятель.
  (1803—1884) — английский политик, губернатор Бомбея в 1848—1853 годах; супруг Амелии Кэри.
 Кэри, Макдональд (1913—1994) — американский актёр и радиоведущий.
 Кэри, Малачи (1956—1992) — член Ирландской республиканской армии (её «временного» крыла), политик партии Шинн Фейн.
 Кэри, Мэрайя (род. 1969) — американская певица, автор песен, музыкальный продюсер, актриса, филантроп.
 Кэри, Олайв (1896—1988) — американская телевизионная и киноактриса.
 Кэри, Пит (род. 1940) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.
 Кэри, Питер (род. 1943) — австралийский автор романов и рассказов, дважды лауреат Букеровской премии.
 Кэри, Роза (1840—1909) — английская писательница.
 Кэри, Сэмюел (1911—2002) — австралийский геолог, сторонник гипотезы расширяющейся Земли.
 Кэри, Томас (1594 или 1595—1640) — английский поэт, придворный и дипломат.
 Кэри, Тони (род. 1953) — музыкант-мультиинструменталист, вокалист, продюсер и композитор; клавишник группы Rainbow.
 
 Кэри, Феликс (1699—1754) — французский историк и нумизмат.
 Кэри, Фиби (1824—1871) — американская писательница.
 Кэри, Чейз (род. 1954) — американский бизнесмен.
 Кэри, Челси (род. 1984) — канадская кёрлингистка.
 Кэри, Элизабет (1585—1639) — британская писательница и переводчица.
 Кэри, Элис (1820—1871) — американская поэтесса и писательница.

Прочее 
 Кэри — город в штате Северная Каролина, США.

См. также